Снокуалми () — английское слово, связанное с американским штатом Вашингтон.

  — народ.
  — племя.

Топоним штата Вашингтон 
  — долина.
 Снокуалми — город.
  — река.
  — водопад на одноимённой реке.
  — перевал.
  — гора.
  — заброшенный ж/д тоннель.

Составные топонимы
  — поселение.
  — зимний курорт поселения.
  — национальный лес.

Прочее 
  — первое пожарное судно Сиэтла, на службе с 1909 по 1935 гг.

Вашингтон (штат)